Тартуская операция 1944 года (10 августа − 6 сентября) — наступательная операция войск 3-го Прибалтийского фронта с целью разгрома тартуской группировки немецкой армии и освобождения города Тарту.

Силы сторон

СССР 
3-й Прибалтийский фронт (генерал-армии И. И. Масленников):
 67-я армия (генерал-лейтенант В. З. Романовский)
 1-я ударная армия (генерал-лейтенант Н. Д. Захватаев)
 54-я армия
 14-я воздушная армия

Германия 
Группа армий «Север»:
 18-я армия
 Эстонский легион СС

Ход операции 
В конце июля, в результате Псковско-Островской операции, войска 3-го Прибалтийского фронта достигли оборонительного немецкого рубежа «Мариенбург».

Так же в конце июля войска Ленинградского фронта провели Нарвскую операцию, на которую немецкое командование перевело часть войск из-под Тарту.

Советское командование разработало план, согласно которому 67-я и 1-я Ударная армии смежными ударами с флангов на Тарту, Выру должны были прорвать оборону противника, разделить его группировку и разгромить по отдельности. Поддержку оказывала 14-я ВА и 54-я армия с юга.

10 августа советские войска перешли в наступление. В первый же день была прорвана главная полоса немецкой обороны и продвинулись на 10 км.

13 августа войска 67-й армии при содействии войск 1-й Ударной армии заняли город Выру.

16 августа был высажен десант при помощи 25-й отдельной бригады речных кораблей на западном берегу Чудского озера около города Мехикорма.

25 августа соединения 67-й армии освободили Тарту.

К концу августа войска фронта вышли на рубеж река Эмайыги, восточный берег озера Выртсъярв, восточнее Валга, реки Гауя (до Леясциемса).

6 сентября советские войска перешли к обороне.

Итог 
В результате операции советские войска продвинулись на 100—130 км, создали условия для выхода к Рижскому заливу и удара во фланг и тыл нарвской группировки немцев. 15 наиболее отличившихся в боях соединений и частей получили почётное наименование «Тартуские», 16 были награждены орденами.

Ссылки 
 Тартуская операция
 

3-й Прибалтийский фронт
Сражения по алфавиту
Сражения Германии
1944
1944 год в Эстонии
Конфликты 1944 года
Август 1944 года
Сентябрь 1944 года
Тартуская операция